Ohu steht für:
 Ohu (Essenbach), Ortsteil des Marktes Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Ohu University, japanische Universität

Ohu ist der Familienname folgender Personen:
 Bayo Ohu (1964–2009), nigerianischer Journalist
 Nestor Ohu (* 1962), Politiker der Marquesas, Französisch-Polynesien

ohu steht für:
 Altungarische Sprache (ISO-639-3-Code), Vorgänger der modernen ungarischen Sprache bis zum 16. Jahrhundert

Siehe auch:
 ÖHU

Abkürzung